Valence  o Valença , municipi francès al departament de Droma (regió de Roine-Alps)
 Valence (Charente), municipi francès al departament de Charente
 Valence d'Agen, municipi francès al departament del Tarn i Garona (regió de Migdia-Pirineus)
 Valence-d'Albigeois, municipi francès al departament del Tarn (regió de Migdia-Pirineus)
 Valence-en-Brie, municipi francès al departament de Sena i Marne
 Valence-sur-Baïse, municipi francès al departament del Gers (regió de Migdia-Pirineus)
 Castelnau-Valence, municipi francès al departament del Gard (regió de Llenguadoc-Rosselló)